Грейтрекс — фамилия:

 Грейторекс, Генри Веллингтон (1813—1858) — англо-американский музыкант.
 Грейторекс, Кэтлин Онора (1851—1942) — американская художница и иллюстратор, дочь Генри и Элизы Грейторекс.
  (1758—1831) — английский музыкант, астроном, математик.
 Грейторекс, Элиза Пратт (1819—1897) — американская художница, жена Генри Грейторекса.
 Грейторекс, Элизабет Элеонора (1854—1917) — американская художница и иллюстратор, дочь Генри и Элизы Грейторекс.

См. также 
 Грейтрекс
 Грейтрунги